Carmela Anaclerio – calciatore italiano
Giuseppe Anaclerio – calciatore italiano
Luigi Anaclerio – calciatore italiano
Michele Anaclerio calciatore italiano